Pletschmühle bezeichnet Wassermühlen in Kreis Viersen

 Pletschmühle (Bergheim), war eine Wassermühle in der Stadt Bergheim, Rhein-Erft-Kreis, Regierungsbezirk Köln
 Pletschmühle (Nettetal), war eine Wassermühle in der Stadt Nettetal, Kreis Viersen, Regierungsbezirk Düsseldorf
 Pletschmühle (Niers), war eine Wassermühle in der Stadt Mönchengladbach, Regierungsbezirk Düsseldorf
 Pletschmühle (Pulheim), war eine Wassermühle in der Stadt Pulheim, Rhein-Erft-Kreis, Regierungsbezirk Köln
 Pletschmühle (Schwalmtal), war eine Wassermühle in der Gemeinde Schwalmtal, Kreis Viersen, Regierungsbezirk Düsseldorf